André II est roi de Hongrie de 1205 à 1235.
 André II est grand-prince de Vladimir de 1249 à 1252.
 André II est roi du Kongo de 1825 à 1842.